Autotreno ATR 100 delle Ferrovie dello Stato
 Autotreno ATR 100 della Società Autobus Alto-Adige